Rixa steht für:

 Rixa, elsässischer Name von Rixheim, Stadt im Département Haut-Rhin, Frankreich

Rixa ist der Name folgender Personen:

 Rixa (um 995–1063), Königin von Polen, siehe Richeza (Polen)
 Rixa von Werle (um 1270–1317), Herzogin zu Braunschweig-Lüneburg

Siehe auch:
 Rikissa von Polen (1116–1156), Königin von Schweden